La Serie A 2006-2007 è stata la 105ª edizione della massima serie del campionato italiano di calcio (la 75ª a girone unico), disputata tra il 9 settembre 2006 e il 27 maggio 2007 e conclusa con la vittoria dell', al suo quindicesimo titolo, il secondo consecutivo.

Capocannoniere del torneo è stato Francesco Totti () con 26 reti.

Stagione

Novità 
A sostituire le retrocesse Lecce, Treviso e Juventus (declassata in seguito ai fatti di Calciopoli) furono Atalanta (dopo una sola stagione d'assenza),  (assente in A da 22 anni) e Torino: promossi dopo l'effettuazione dei play-off, i granata mancavano in massima serie dal 2003.

Sul piano regolamentare, dal gennaio 2007 gli arbitri furono dotati di un supporto auricolare per poter ricevere le segnalazioni degli assistenti e assicurare una miglior direzione di gara; fu invece scartata l'ipotesi di integrare fischietti stranieri nell'organico italiano.

Calciomercato 

Gli eventi relativi allo scandalo esploso nella primavera 2006 comportarono l'assenza della Juventus, le cui stelle Vieira e Ibrahimović furono ingaggiate dall'Inter: in nerazzurro giunsero anche i laterali difensivi Maicon e Maxwell, il jolly Fabio Grosso, il centrocampista Dacourt e la punta Crespo. I concittadini del Milan rimpiazzarono Ševčenko col brasiliano Oliveira. A gennaio i rossoneri riportarono in Italia Ronaldo.

Movimenti di secondo piano per le romane, con i biancocelesti che presero il regista Ledesma dal Lecce; i giallorossi puntarono invece sul terzino Cassetti, sul centrocampista Pizarro e sul centravanti Vučinić. Palermo e Fiorentina scommisero infine su Amauri e Adrian Mutu.

Avvenimenti

Girone di andata 
Il declassamento bianconero e le penalizzazioni di varia entità inflitte a Milan, Lazio, Reggina e Fiorentina gettarono incertezza sui pronostici del campionato. Le maggiori attese erano concentrate nell'Inter, che si portò in vetta nei primi turni per poi subire l'aggancio del Palermo: a contribuire al primato rosanero fu una storica affermazione sul campo del Milan, che nella giornata successiva perse anche il derby. I nerazzurri distanziarono in classifica i siciliani dopo la sconfitta di questi ultimi sul campo del Cagliari, cui fece seguito la vittoria interista contro la Reggina. Il confronto diretto, in programma la domenica successiva, si risolse in favore dei milanesi che ottennero in tal modo un margine di quattro punti sulla Roma e di sei sulla formazione di Guidolin: il passo falso dei capitolini nella stracittadina aprì ulteriore spazio alla fuga interista, con il titolo invernale conquistato in anticipo. 

Al giro di boa la squadra di Mancini vantava un margine di nove lunghezze sui romani, con la terza posizione appannaggio dei palermitani. Lo scenario del quarto posto riguardò invece una pluralità di compagini, tra cui le sorprese Empoli e Catania.

Girone di ritorno 
All'inizio del girone di ritorno, l'Inter portò il vantaggio sulla Roma in doppia cifra. In zona Champions rafforzarono le loro candidature Atalanta e Sampdoria, con Milan e Fiorentina che risentirono invece della partenza ad handicap malgrado l'alleggerimento della penalità in ottobre. In coda apparve subito drammatica la situazione dell'Ascoli, pur a fronte di una classifica stretta i cui rischi interessarono anche Parma e Messina: dopo un avvio stentato Torino e Chievo risollevarono le proprie sorti, senza però compiere un deciso allontanamento dai pericoli.

La ventiduesima giornata, prevista per il 3 e 4 febbraio 2007, conobbe un rinvio dopo i fatti verificatisi a Catania nell'anticipo del venerdì: durante la gara tra etnei e Palermo, i disordini e gli scontri scoppiati tra le tifoserie portarono alla morte dell'ispettore di polizia Filippo Raciti. La FIGC impedì lo svolgimento del campionato per una settimana, adottando nuove misure per la sicurezza negli stadi alla ripresa. Per quanto attiene all'aspetto agonistico non si segnalarono mutamenti significativi, dacché a fine febbraio l'Inter — reduce da un filotto record di diciassette affermazioni consecutive — si ritrovò col cospicuo vantaggio di quattordici lunghezze sulla Roma. A metà marzo il ritardo fu quantificabile in diciotto punti, cifra tale da consentire ai nerazzurri di archiviare la pratica-scudetto con largo anticipo. Rispetto al girone di andata la classifica non conobbe sconvolgimenti, eccezion fatta per una Lazio capace di lasciarsi alle spalle Palermo e Milan nella rincorsa alla Champions League; degna di nota fu poi la ripresa del Parma, le cui prestazioni migliorarono sensibilmente dopo l'arrivo in panchina di Claudio Ranieri.

Il margine generatosi tra nerazzurri e capitolini risultò tale da rendere vana l'affermazione giallorossa nel confronto diretto, risultato peraltro corrispondente all'unica sconfitta dei milanesi; già la domenica seguente gli uomini di Mancini s'imposero infatti a Siena archiviando con largo anticipo la matematica certezza del primo posto (arrivata a cinque turni del termine del torneo, un record eguagliato), complice anche il passo falso dei rivali in quel di Bergamo.

Nei turni conclusivi l'interesse fu quindi catalizzato dal delinearsi degli scenari europeo e della salvezza, cui gli stessi campioni d'Italia contribuirono in maniera decisiva affossando alla quartultima un Messina che conobbe anzitempo la discesa; contestuale condanna riguardò l'Ascoli, il cui domicilio venne violato da un Torino a sua volta in corsa per agguantare la permanenza. I granata colsero l'obiettivo con un turno di anticipo, per effetto del pari contro il Livorno che fornì identica soddisfazione ai toscani; a garantirsi la permanenza fu inoltre il Cagliari, prevalso sul campo di una ormai appagata Roma. Milan e Lazio coronarono un positivo percorso — in virtù dell'iniziale handicap — con la qualificazione alla Champions League, mentre la Fiorentina dovette ripiegare sulla Coppa UEFA cui trovarono accesso anche Empoli e Palermo.

Incerto e combattuto sino al termine risultò il fondo della graduatoria, dove cinque compagini — Catania, Chievo, Parma, Reggina e Siena — si contesero l'ultimo posto rimanente nell'arco di 90'. A giocare un ruolo fondamentale furono le motivazioni in campo, con calabresi e toscani prevalsi su rossoneri e biancocelesti: degno di nota fu il cammino stagionale degli amaranto di Walter Mazzarri, capaci di mantenere la categoria nonostante il pesante handicap di −11 retaggio di Calciopoli. La salvezza fu inoltre appannaggio dei ducali, vittoriosi contro un Empoli da annoverare tra le sorprese del torneo. Al culmine di un campionato deludente la retrocessione toccò invece al Chievo, battuto dai siciliani in uno «spareggio»: per gli scaligeri — la cui stagione era addirittura iniziati dai preliminari di Champions League — si trattò della prima caduta, dopo l'esordio in A datato 2001. Nel lato sinistro della classifica la Sampdoria si assicurò l'ultimo biglietto continentale, partecipando all'Intertoto per un margine di tre punti sull'Udinese.

Da segnalare infine i primati stabiliti dall'Inter, ovvero la quota-record di 97 punti in classifica (poi superata dalla Juventus nel 2013-14) e il distacco di 22 lunghezze inflitto alla Roma; oltre alla striscia di vittorie consecutive i meneghini centrarono quindici affermazioni nei diciannove impegni esterni, undici delle quali di fila.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione d'Italia e ammessa alla fase a gironi della UEFA Champions League 2007-2008.
      Ammesse alla fase a gironi della UEFA Champions League 2007-2008.
      Ammesse al terzo turno di qualificazione della UEFA Champions League 2007-2008.
      Ammesse al primo turno di Coppa UEFA 2007-2008.
      Ammessa al terzo turno di Coppa Intertoto 2007.
      Retrocesse in Serie B 2007-2008.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti valeva la classifica avulsa.

Note:
La Fiorentina ha scontato 15 punti di penalizzazione.
La Reggina ha scontato 11 punti di penalizzazione.
Il Milan ha scontato 8 punti di penalizzazione.
La Lazio ha scontato 3 punti di penalizzazione.
Il Siena ha scontato 1 punto di penalizzazione per un ritardo nei pagamenti dell'IRPEF.

LAtalanta rinuncia alla disputa della Coppa Intertoto.

Squadra campione

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Primati stagionali 
 Maggior numero di vittorie: 30 (Inter)
 Maggior numero di pareggi: 15 (Reggina)
 Maggior numero di sconfitte: 22 (Messina)
 Minor numero di vittorie: 5 (Ascoli, Messina)
 Minimo dei pareggi: 7 (Inter)
 Minor numero di sconfitte: 1 (Inter)
 Miglior attacco: 80 (Inter)
 Peggior attacco : 27 (Torino)
 Miglior difesa: 31 (Fiorentina)
 Peggior difesa: 69 (Messina)
 Miglior differenza reti: 46 (Inter)
 Peggior differenza reti: −32 (Messina)
 Partita con più reti segnate: Palermo-Catania 5-3 (8)
 Partita con il maggior scarto di reti: Roma-Catania 7-0 (7)

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori 
Media spettatori della Serie A 2006-07: . Il Cagliari non ha comunicato dati ufficiali.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2006